Контр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Контр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департамент Шер